Das Damendoppel der Australian Championships 1957 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Mary Hawton und Thelma Long. Im Endspiel setzten sich Shirley Fry / Althea Gibson gegen Mary Hawton / Fay Muller mit 6:2 und 6:1 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1957